Клушин — русская фамилия. Женская форма Клушина.

 Клушины — русский дворянский род.

Известные носители 
 
 Клушин, Николай Александрович (1915—1997) — российский учёный в области пневмоударных машин, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР.
 Клушин, Павел Николаевич (1814—1886) — российский государственный деятель; действительный тайный советник; член Государственного Совета.